Федье — фамилия и топоним.

 Федье — остров и коммуна в западной Норвегии.
 Федье, Франсуа (1935—2021) — французский философ и переводчик.